Открытый чемпионат Бангалора 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Бангалоре с 3 по 9 марта 2008 года. Турнир являлся последним крупным соревнованием WTA перед двумя турнирами 1-й категории в США в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Серена Уильямс выигрывает свой 1й в году и 29й за карьеру на соревнованиях ассоциации турнир.
 Патти Шнидер уступает свой 1й в году и 13й за карьеру финал на соревнованиях ассоциации.
 Впервые в истории весеннего индийского турнира его победительница в одиночном разряде уже имеет опыт побед на соревнованиях ассоциации в этом разряде.

Парный разряд

Факты 
 Пэн Шуай выигрывает свой 1й турнир в году и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Сунь Тяньтянь выигрывает свой 1й турнир в году и 12й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Открытый чемпионат Бангалора по теннису
 WTA Тур 2008
 WTA 2-я категория
 Портал: Теннис

Индия
Теннис
Март 2008 года
2008